Соревнования по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх 2020 проходили с 6 по 8 августа. 80 спортсменок разыграли два комплекта медалей. Соревнования проходили в гимнастическом центре Ариакэ.

Медалисты

Квалификация